Wayne Arthurs (1971- ), joueur de tennis australien.
 Wayne Arthurs, homme politique canadien, député à l'Assemblée législative de l'Ontario.